Dürntal ist der Name folgender Orte:

 Dürntal (Gemeinde Furth), Ortschaft von Furth an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Dürntal (Gemeinde Naas), Katastralgemeinde von Naas, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch: 
 Thürnthal
 Dörnthal
 Thurtal
 Dürrenthal